Baby este un termen din limba engleză ce înseamnă bebeluș, copil. Acesta se mai poate referi la:

 Baby, Seine-et-Marne, o comună a departamentului Seine-et-Marne, Franța.
 Baby, Gmina Odolanów în Voievodatul Poloniei Mare, Polonia vest-centrală.
 Baby, Gmina Ostrów Wielkopolski în Voievodatul Poloniei Mare, Polonia vest-centrală.
 Baby, Kutno în Voievodatul Łódź, Polonia centrală.
 Baby, Piotrków în Voievodatul Łódź, Polonia centrală.
 Baby, Masovian Voivodeship, Polonia est-centrală.
 Baby, Silesian Voivodeship, Polonia de Sud.
 François Baby, un om politic canadian.
 baby, revistă pentru familie din România